Natalja Konstantinowna Matwiejewa (ros. Наталья Константиновна Матвеева, ur. 23 maja 1986 w Moskwie) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Natalja Matwiejewa pokazała się 6 listopada 2004 roku w zawodach FIS Race w fińskim Muonio, gdzie zajęła 47. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. W marcu 2005 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Rovaniemi, gdzie była czwarta w sprincie stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutowała 22 października 2005 roku w niemieckim Düsseldorfie, gdzie zajęła 3. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Wym samym w jednym starcie wywalczyła swoje pierwsze punty i zarazem pierwsze pucharowe podium w karierze. W sezonie 2005/2006 punktowała jeszcze sześciokrotnie. Była między innymi czwarta 30 grudnia 2005 r. w Novym Měscie i szósta 4 lutego w Davos. W efekcie zajęła 29. miejsce w klasyfikacji generalnej. W tym samym roku zdobyła srebrny medal w sprincie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kranju. Wystartowała także na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie, gdzie zajęła 30. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W sezonie 2006/2007 była druga w Düsseldorfie i w Changchun, a w czołowej dziesiątce plasowała się jeszcze trzy razy. Dało jej to siedemnaste miejsce w klasyfikacji generalnej i trzecie w klasyfikacji sprinterskiej, w której lepsze były tylko Finka Virpi Kuitunen i Słowenka Petra Majdič. Wystartowała na Mistrzostwach Świata w Sapporo, gdzie w sprincie drużynowym była dwunasta, a indywidualnie zajęła 23. miejsce. W styczniu 2007 roku została mistrzynią Rosji w sprincie. Matwiejewa wygrała pierwsze zawody sezonu 2007/2008 – sprint techniką dowolną w Düsseldorfie 27 października 2007 roku. Było to jej pierwsze pucharowe zwycięstwo w karierze. Później nie osiągała już takich sukcesów, na podium stanęła tylko raz, 1 marca 2008 roku była druga w sprincie w Lahti. W klasyfikacji tego sezonu zajęła 21. miejsce, a w klasyfikacji sprinterskiej była czwarta.

Rywalizację w sezonie 2008/2009 zaczęła od zajęcia 21. miejsca w Ruce. Następnie była szósta w Davos 14 grudnia, a tydzień później zajęła drugie miejsce w Düsseldorfie. Jednak wszystkie kolejne jej wyniki, łącznie z występem na Mistrzostwach Świata w Libercu zostały anulowane po tym, jak w jej krwi wykryto erytropoetynę (EPO). W efekcie została zdyskwalifikowana na dwa lata przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Do występów na arenie międzynarodowej powróciła w sezonie 2011/2012. Nie wystartowała w pierwszych zawodach sezonu w Sjusjøen, a cyklu Ruka Triple w Ruce nie ukończyła. Jednak 3 grudnia 2011 roku w Düsseldorfie zajęła drugie miejsce w sprincie techniką dowolną, ustępując tylko Amerykance Kikkan Randall. Stała na podium w Otepää i Davos.

Przed sezonem 2012/2013 w okresie letnim miała nieudaną operację kolana. Uniemożliwiło jej to starty w Pucharze Świata w listopadzie i grudniu. Powróciła do rywalizacji 12 stycznia w Libercu zajmując 12. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1986
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping